North Weston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 North Weston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset